Дијез де Марзо има више значења:

 Дијез де Марзо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дијез де Марзо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику